65-я гвардейская танковая Севско-Померанская ордена Ленина дважды Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада — танковая бригада Красной армии в Великой Отечественной войне.

История 
Свою историю ведёт от сформированной в г. Вологда в марте 1942 года 103-й танковой Севской Краснознамённой орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады.

За умелое выполнение боевых задач в боях с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные личным составом стойкость, решительность, дисциплину и организованность удостоена гвардейского звания и преобразована в 65-ю гвардейскую танковую бригаду (1 декабря 1944 года) на основании Приказа НКО № 0376 от 20.11.1944 г.

В январе—марте 1945 года она участвовала в Варшавско-Познанской и Восточно-Померанской наступательных операциях. Стремительные действия её воинов вместе с другими соединениями 2-й гвардейской танковой армией в обход варшавской группировки с Запада способствовали овладению войсками 1-й армии Войска Польского, 47-й и 61-й армий столицей Польши — Варшавой (17 января), за что бригада награждена орденом Ленина (19 февраля 1945 года).

За отличия в ходе боевых действий в Восточной Померании она была удостоена почётного наименования Померанской (5 апреля) и награждена орденом Суворова 2-й степени (26 апреля 1945 года).

Боевой путь завершила в Берлинской наступательной операции.
За образцовое выполнение боевых задач, отвагу и мужество личного состава награждена вторым орденом Красного Знамени (11 июня 1945 года).

Согласно приказу НКО от 10 июня 1945 года № 0013 бригада переформирована в 65-й гвардейский танковый полк 9-й гв. тд позднее 16-й гвардейской танковой дивизии.

Состав 
 Управление бригады (штат № 010/500)
 1-й отд. танковый батальон (штат № 010/501)
 2-й отд. танковый батальон (штат № 010/501)
 3-й отд. танковый батальон (штат № 010/501)
 Моторизованный батальон автоматчиков (штат № 010/502)
 Артиллерийский дивизион
 Зенитно-пулемётная рота (штат № 010/503)
 Рота управления (штат № 010/504)
 Рота технического обеспечения (штат № 010/505)
 Медсанвзвод (штат № 010/506)

Подчинение 
Периоды вхождения в состав Действующей армии с 20.11.1944 по 9.5.1945
 Входила в состав 9-го гвардейского танкового корпуса.

Командование

Командиры бригады 
 20.11.1944 — 12.05.1945 Потапов, Иван Тимофеевич, полковник
 13.05.1945 — 10.07.1945 Павловский, Григорий Тимофеевич, подполковник
 07.1945 — июль 1952 Бачакашвили, Иосиф Давидович, полковник .

Начальники штаба бригады 
 20.11.1944 — 10.03.1945 Клименко, Михаил Фёдорович, подполковник
 Заместитель командира бригады по технической части

Начальник политотдела 
(с июня 1943 г. он же заместитель командира по политической части)
 20.11.1944 — 16.07.1945 Сергеев Борис Александрович, подполковник

Отличившиеся воины 

За ратные подвиги в годы войны свыше 3 тысяч воинов бригады награждены орденами и медалями, а 10 из них присвоено звание Героя Советского Союза.

Награды и наименования 

Личный состав бригады удостаивался благодарностей Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР 11 раз.

Память

См. также 
 9-й гвардейский танковый Уманский ордена Ленина Краснознамённый ордена Суворова корпус
 103-я танковая бригада

Примечания

Литература

Ссылки 
 65-я гвардейская танковая Севско-Померанская ордена Ленина дважды Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада
 9-й гвардейский танковый Уманский ордена Ленина Краснознамённый, ордена Суворова корпус
 65-я гв. тбр
 65-й гв. тп 16-й гв. тд
 
 
 

Танковые бригады СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Советская гвардия
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году